PH , ph, pH eller Ph har flere betydninger:

 pH – mål for en opløsnings surhedsgrad.
 PH-lampe – klassisk lampe designet af Poul Henningsen.
 .ph – nationalt topdomæne for Filippinerne

Se også 
 Ph.d. – philosophiae doctor, en akademisk grad
 Poul Henningsen – kendt som "PH"